Виктор Иванович Авде́ев (14 апреля 1923, Сормово, Нижегородская губерния — 20 января 1955, Горький) — русский советский поэт.

Биография 
Родился в Сормово в 1923 году.

Посещал литературный кружок при городском Дворце пионеров. Прямо со школьной скамьи в 1941 году ушёл на фронт. Участник Великой Отечественной войны. Прошёл путь от Москвы до Берлина. Окончил войну в звании гвардии капитана. Награждён тремя орденами и шестью медалями СССР.

После войны поступил в гуманитарный институт, но в 1950 году перевёлся сразу на 3 курс Литературного института им. Горького в Москве, который окончил в 1954 году.

Скоропостижно скончался 21 января 1955 года.

Творчество 
Автор многих стихов и поэм, в основном, посвящённых военному времени.

Стихи начал писать ещё в школе. Будучи кружковцем участвовал в выпуске в свет сборника «Слово горьковских внучат», где В. Авдеев был представлен стихами «Детская железная дорога» и «Рассказ моряка».

В 1951 году В. Авдеев опубликовал вместе с Михаилом Тимониным и Александром Плотниковым в сборнике «О cамом дорогом» большую подборку стихов. А через два года в Волго-Вятском издательстве вышла его первая книга «Волжские зори».

Кроме стихов о войне, из-под пера поэта вышла поэма «Сормовичи». Вслед за этим приступил к работе над поэмой «Окна на Восток». В начале 1953 года он сдал ее в «Горьковскую правду» Креславскому. Поэма была подготовлена к печати, набрана, но в обкоме партии была застопорена цензором.

Избранные произведения 
Сборник стихов
 «Кульминация»
 «Волжские зори»
 «Капля меду»
Поэмы
 «Окна на Восток»
 
 «Сормовичи»
Стихи
 «Станция Узловая»
 «Партийный билет».

Примечания

Литература 
 Кулагин В. Гвардии капитан Виктор Авдеев // Красный Сормович. — 2005. — 10-16 июня (№ 23). — С. 11. — (Из истории сормовской поэзии).

Ссылки 
 Виктор Авдеев

Писатели-нижегородцы
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Умершие от сердечной недостаточности
Капитаны (СССР)